La sigla RPB puede referirse a:
 República Popular Bielorrusa
 RPB, línea ferroviaria que unía las localidades de Rosario a Puerto Belgrano en la Argentina.
 RPB, código según la OACI de la aerolínea Copa Airlines Colombia.
 RPB, sigla automovilística internacional del Benín.
 RPB, siglas de la República Popular de Benín.